«Айнтрахт» — німецький футбольний клуб із Брауншвейга.
 «Айнтрахт» — німецький футбольний клуб із Тріра.
 «Айнтрахт» — німецький футбольний клуб із Франкфурта-на-Майні.